Osiedle XXV-lecia PRL – inaczej Osiedle Dambonia (Opole)
 Osiedle XXV-lecia PRL – obiecnie Osiedle Niepodległości (Tarnów)